Hurdy Gurdy Man – singolo degli Spectres del 1966
 Hurdy Gurdy Man – singolo di Donovan del 1968